Lusignano si può riferire a:

Lusignano casata nobiliare;

Geografia

Lusignano – frazione di Albenga in provincia di Savona

Lusignano – comune del dipartimento della Vienne

Persone
Ugo V di Lusignano
Ugo VI di Lusignano
Ugo VII di Lusignano
Ugo IX di Lusignano
Ugo X di Lusignano
Guido di Lusignano
Amalrico II di Lusignano
Ugo I di Lusignano
Enrico I di Lusignano
Ugo II di Lusignano
Ugo III di Lusignano
Giovanni I di Lusignano
Enrico II di Lusignano
Ugo IV di Lusignano
Pietro I di Lusignano
Pietro II di Lusignano
Giacomo I di Lusignano
Giano di Lusignano
Giovanni II di Lusignano
Carlotta I di Lusignano
Giacomo II di Lusignano
Giacomo III di Lusignano